Homme à la guitare (1911), tableau de Pablo Picasso.
L'Homme à la guitare (1911-1912), tableau de Georges Braque.
L'Homme à la guitare (1914), tableau de Georges Braque.
L'Homme à la guitare (1918), tableau de Pablo Picasso.
L'Homme à la guitare (1964), épisode de la saison 5 de La Quatrième Dimension.